Лисбет Малена Цорниг Андерсен (; род. 12 февраля 1968 в Vanløse) — датский экономист, писатель, бывший президент Национального совета по делам детей.

Биография 
Лисбет Цорниг Андерсен стала известна после документального фильма «Мое детство в аду», где она берёт интервью у своего отчима и матери о своём детстве, которое было заполнено физическим и сексуальным насилием. Результатом стала автобиография «Цорниг — гнев мое второе имя».

Сочинения 
 Цорниг — гнев мое второе имя / Лизбет Цорниг Андерсен. — Kbh., Gyldendal, 2011. — 212 страниц, с иллюстрациями

Фильмография 
 Мое детство в аду / Min barndom i helvede (режиссёр: Метте Корсгор, 2012)

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Википедия:Биографии современников
Персоналии:Копенгаген
Писатели Дании
Экономисты Дании